DQ poate fi:
 DQ Herculis, stea care a explodat în anul 1934
 Insula Jarvis, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu